Prime Evil (с англ. «Древнее зло») — шестой студийный альбом группы Venom. Он является первым записанным без участия первоначального басиста, вокалиста и композитора — Конрада «Cronos» Ланта, а также первый из трехальбомной серии с участием музыканта Тони Долана — участника группы Atomkraft. Он занял место Конрада Ланта.

Список композиций

Интересные факты 
 «The Ark» — песня, не вошедшая на первоначальный релиз Prime Evil.
 «Megalomania» — кавер-версия группы Black Sabbath.
 «Live Like An Angel — Die Like A Devil» — песня, записанная и выпущенная в оригинальном составе Venom на альбоме Welcome to Hell. На виниловом издании Prime Evil данная песня отсутствует.

Состав 
 Абаддон — ударные, перкуссия
 Мантас — соло-гитара
 Эл Барнс — ритм-гитара
 Тони Долан — бас-гитара, вокал

Альбомы Venom